Por Grabau pode estar à procura de:

Topônimos 
 Grabau (Lauenburg)
 Grabau (Stormarn)

Pessoas 
 Amadeus William Grabau

Desambiguação